

Янурусово — село, Ішимбайський район, Башкортостан
 Янурусово — присілок, Сармановський район, Татарстан